Рышард Зуб (, , Гологоры, Львовское воеводство, Польша — , Падуя, Италия) — польский фехтовальщик на саблях и итальянский тренер, двукратный серебряный (1956, 1960) и бронзовый (1964) призёр летних Олимпийских игр.

Спортивная карьера 

Выступал за клубы «Пяст» (Гливице), «Баилдон» (Катовице) и «Легия» (Варшава). Его личным тренером был венгр Янош Кевей.

Трижды представлял сборную ПНР на летних Олимпийских играх: в Мельбурне (1956) и Риме (1960) стал серебряным призёром, а в Токио (1964) — бронзовым призёром в командных соревнованиях саблистов. Являлся четырехкратным чемпионом мира в командных соревнованиях и один раз выигрывал бронзовую медаль в той же дисциплине.

Окончил Варшавский университет. По окончании спортивной карьеры работал тренером в сборной Польши. В 1968 году уехал в Италию работать в клубе «Петрарка» (), а с 1970 по 2000 год работал и с национальной сборной, став одним из тех, кто привел саблистов этой страны к победе на летних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе (1984). В последние годы жизни работал с паралимпийцами.

В 2014 году был награждён Золотой пальмовой ветвью Национального олимпийского комитета Италии.

Ссылки 

 
 Zmarł Ryszard Zub, trzykrotny medalista IO
 LA MORTE DEL MAESTRO RYSZARD ZUB
 R.I.P. RYSZARD ZUB: IL MONDO DELLA SCHERMA IN LUTTO PER LA SCOMPARSA DEL GRANDE MAESTRO

Фехтовальщики Польши
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1956 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1960 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1964 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1964 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1960 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1956 года
Чемпионы мира по фехтованию
Выпускники Варшавского университета
Тренеры Польши
Тренеры Италии
Тренеры по фехтованию
Эмигранты из Польши
Иммигранты Италии